Estrela - astro com luz própria
 Estrela (polígono) - polígono chamado estrela

Topônimo

 Estrela (Rio Grande do Sul) - cidade no estado do Rio Grande do Sul

 Estrela (Moura) - aldeia no concelho de Moura
 Estrela (Lisboa) - bairro histórico de Lisboa

Organizações
 Estrela da Bela Vista Esporte Clube - clube de futebol do município brasileiro de São Carlos, no estado de São Paulo
 Esporte Clube Estrela - clube de futebol do município de Piquete, no estado de São Paulo
 Estrela Esporte Clube - clube de futebol do município de Porto Feliz, no estado de São Paulo
 Estrela da Saúde Futebol Clube - clube de futebol do município de São Paulo, no estado de São Paulo
 Estrela do Norte Futebol Clube - clube de futebol sediado em Cachoeiro de Itapemirim
 Estrela (empresa) - fábrica brasileira de brinquedos

Outros usos
 Estrela (classificação) - estrela no sentido de "algo especial" (exemplo: "a estrela de cinema").
 Estrelas (programa) - programa de televisão apresentado por Angélica

Desambiguações de topônimos